Th – symbol chemiczny pierwiastka tor (łac. thorium)
 Th – medyczne oznaczenie piersiowego odcinka kręgosłupa lub rdzenia kręgowego
 dwuznak th
 thorn (Þ) – litera alfabetu staroangielskiego, odpowiednikiem zastępującego dwuznaku th